Georges Forrest peut désigner : 

 George Forrest (1873-1932), botaniste britannique
 George Forrest (1915-1999), auteur et compositeur américain
 George Forrest (1940-), homme d'affaires belge établi au Katanga
 George Forrest, militaire irlandais titulaire de la Victoria Cross